Сергей Боткин: Боткин, Сергей Дмитриевич (1869—1945) — русский дипломат, общественный деятель. Сын Д. П. Боткина.
 Боткин, Сергей Петрович (1832—1889) — врач-терапевт, общественный деятель.
 Боткин, Сергей Сергеевич (1859—1910) — врач, коллекционер. Сын С. П. Боткина.

Примечания